Александр Николаевич Виноградский
 Виноградский, Александр Николаевич (1855—1912) — русский музыкальный деятель, дирижёр.
 Виноградский, Александр Николаевич (1874—1935) — русский генерал и военный историк, герой Первой мировой войны.